Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении — соревнование, проводящееся Европейской легкоатлетической ассоциацией. Как чемпионат проводится с 1970 года, с 1966 года соревнования проводились как европейские легкоатлетические игры в закрытых помещениях. До 1990 года проводился ежегодно, с 1992 года — каждые два года.
Чаще всего (5 раз) турнир проводился во Франции, по 4 раза в Италии, Испании и, с учётом чемпионата 2013 года — в Швеции.

Чемпионаты

Европейские игры в помещении

Чемпионаты Европы

медали (1966-2021)
Медали разделенных стран объединены.

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике в помещении
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1970 года